Чуриловка — посёлок в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 Салют (территория).

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа